

Informatica 
 DNG – Digital Negative, formato di file grafico

Codici 
 dng – codice ISO 639-3 della lingua dungan

Musica 
 DNG – etichetta discografica nata a Torino negli anni '60, facente parte del gruppo CEDI

Altro 
 DNG – abbreviazione aeronautica di Danger/Dangerous – Pericolo/Pericoloso